Zkratka CTR může mít více významů:

CTR 
 click through rate – metrika v internetové reklamě
 Řízený okrsek – Control Zone (zkratka CTR) letectví
 Crash Team Racing – počítačová hra (zkratka CTR)
 Counter Mode – cítačový mód pro blokovou šifru
 CTR Flight Services – česká letecká společnost
 CTR group – český holding